Бальмен — фамилия.
 См. также: Бальмен (графский род)
Известные носители:
 
 Граф Бальмен, Антон Богданович (1741—1790) — генерал-губернатор.
 Граф Бальмен, Карл Антонович (1786—1812) — генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Бальмен, Пьер (1914—1982) — французский модельер.
 Граф Бальмен, Яков Петрович (1813—1845) — художник-иллюстратор, друг Тараса Шевченко.

См. также 
 Balmain